Five Nights at Freddy's: Security Breach je nejnovějším přírůstkem série hororových her pro celou rodinu od Steel Wool Studios. Vžij se do role Gregoryho, mladého chlapce uvězněného přes noc v restauraci Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex.

Postavy

Glamrock Freddy-Velký hodný oranžový medvěd, který pomáhá Gregorymu utéct pryč před ostaními jinými Glamrock Animatroniky, a je to zpěvák

Osobnost

Glamrock Freddy je zpočátku představen jako knižní, přímočarý bavič. Na rozdíl od jiných animatroniků ve franšíze a jeho předchozích iterací je Glamrock Freddy celkově přátelská, čestná a příjemná osobnost, a to i tváří v tvář nepřízni osudu (jak se ukázalo při jednání s Vanessou) .). Ukázalo se, že Gregoryho velmi chrání a velmi se soustředí na to, aby ho udržoval v bezpečí, zašel až tak daleko, že mu umožnil schovat se v žaludku (i když je to zpočátku nepříjemné, protože jeho oddíl není vhodný pro ukrytí lidí), aby zabránil aby ho ostatní animatronici nenašli. Je také celkově milý a zdvořilý, protože se dost často omlouvá, i když nic špatného neudělal. Je trochu lhostejný, jak se ukázalo při prvním setkání s Vanny (ačkoli ji nemohl vidět bez očí Roxanne Wolfové), a když je upgradován s díly ostatních Glamrocků, jak je vidět, když je upgradován pomocí drápů Montgomeryho Gatora . . K ostatním animatronikům je přátelský a přátelský a vybízí Gregoryho, aby pozdravil DJe ,když je v bowlingu a projevuje zájem o spoluúčinkující, od kterých získává vylepšené díly. To ho však neodradí od pomoci Gregorymu. Rychle naváže pouto s Gregorym a láskyplně mu říká „superstar“ a jeho ochranitelská povaha je zvýrazněna jeho silnými otcovskými instinkty. To jde tak daleko, že ti dva vytvoří vztah podobný otce a syna.

Pokud by však Gregory při upgradování udělal chybu nebo by mu došla energie, Glamrock Freddy se stane nepřátelským, což naznačuje, že stále trpí závadami (pravděpodobnější však bude sloužit jako mechanik pro vyvážení hry). Je však uvedeno, že při zahájení údržby jsou animatronická bezpečnostní opatření deaktivována, takže to může být příčinou jeho útoků v této fázi. Zdá se extrémně vnímavý a vědomý si své reality, když prosí Vanessu, aby ho neopouštěla ​​s odpojenou hlavou v části Parts and Service. Zdá se dokonce, že dodržuje morální kodex, možná záměrně naprogramovaný tak, aby sloužil jako dobrý vzor pro malé děti, když Gregoryho kárá, pokud se pokusí vstoupit do Fazer Blast .zatímco uvnitř něj podvádět. Navzdory tomu, že je robot, je velmi vnímavý a bez emocí, jako když se rozčiloval poté, co zjistil, že se Gregory vkradl do jeho žaludečního poklopu, aniž by to věděl, a zatímco o druhém může říct jen pozitivní věci. robotů, je nesvůj, když mluví o pečovatelce .

Gregory-Je to kluk, který je ztracený, má svého nejlepšího kámoše Glamrock Freddyho, který mu pomáhá utéct pryč

Osobnost

Gregory je podrážděné a otevřené dítě. Obvykle, kdykoli se trochu naštve nebo rozzlobí, jako když dostane „nekvalitní“ nebo „hloupý“ předmět nebo si uvědomí, že má ještě pět hodin na přežití, otevřeně to komentuje, aby předvedl svůj vztek. Stejně tak si okamžitě stěžuje komukoli, pokud se mu nelíbí něco, co dělají, jako když řekl Glamrocku Freddymu, aby zmlkl mírně agresivním tónem. Na druhou stranu je opatrný až do té míry, že působí nedůvěřivě. Ve snaze opustit Mega Pizzaplex Freddyho Fazbeara před uzavřením se raději před Vanessou schoval , místo aby přijal její pomoc, protože pochybuje o jejích úmyslech navzdory jejímu postavení hlídače a pobídce Glamrocka Freddyho, aby jí věřil.

Monty-Zelený aligátor, který má furt na sobě brýle, a je kytarista a většinou hraje na golfu

Osobnost

Monty má typickou osobnost vztahující se ke stereotypu rockové hvězdy, který je viděn od ničení jeho pokoje až po jeho „houpací“ osobnost. Zdá se také, že rád rozbíjí a ničí věci, jak je vidět v jeho souboji s bossem. Zdá se, že si vylamování dveří užívá víc než cokoli jiného, ​​protože některé dveře v Pizzaplexu mají cedule se symbolem Montyho přeškrtnutým, aby ho odradily od vstupu, s malým efektem. Může mít také určitou formu odporu ke Glamrocku Freddymu, jak se ukázalo v poslední úrovni jeho golfové minihry, že Freddy je ponechán na popelnici, přičemž Monty pravděpodobně převzal jeho roli hlavního animatronického baviče, což ukazuje, že může na Freddyho žárlit. vedení a přeje si ho svrhnout jako hlavního zpěváka. Za zvážení také stojí, že vedení Pizzaplexu možná uvažuje o nahrazení Freddyho Montym, než aby sám Monty chtěl Freddyho svrhnout. Případně je možné, že minihra nemusí mít žádné významné lore implikace. Místo toho by to mohl být jen odkaz na to, jak je Freddy jediný dobrý Glamrock v SB, a v důsledku toho ostatní Glamrocks Freddyho vyhazují za to, že je „zradil“.

Roxy-Fialová vlčice, která je modelka a umí jezdit závody, a je to také kytaristka.

Osobnost

Roxanne je sebestředná, což se projevuje tím, že se opakovaně chválí v zrcadle a zuřivě se ptá Gregoryho, jestli si myslí, že je lepší než ona. Posmívá se a uráží své nepřátele, zejména uráží Gregoryho, když říká, že nemá žádné přátele a že ho nikdo nebude postrádat. Později se ukázalo, že má problémy s nízkým sebevědomím, protože v jednu chvíli je vidět, jak se při pohledu do zrcadla označuje za selhání. Roxy si hodně povídá a hodně se stará o svůj vzhled, vzlyká a kvílí poté, co jí Gregory částečně zničí obličej. Také nechce, aby její přátelé viděli tuto její zranitelnější stránku, protože když Glamrock Freddy vstoupí do jejího pokoje, zatímco ona pláče/brečí, přísně/vztekle mu řekne, aby odešel z jejího pokoje.

Glamrock Chica-Bílá slepička, která je také kytaristkou a jí také pizzy.

Osobnost

Glamrock Chica je ukázaný jako klamný, dává Gregorymu falešné sliby, že uvidí jeho rodiče, nabídne mu bonbóny nebo se ho bude snažit utěšit, aby vypadal přátelsky, všemožně se ho snaží přimět prozradit svou polohu.

Být tváří Mazercise , také se zdá, že má ráda cvičení. Podvádí své zákazníky tím, že je povzbuzuje, aby byli fit, a zároveň jim ironicky dává slevy na nákup nezdravého jídla, což dále ukazuje její klamavou povahu.

Podle Glamrock Freddy má Glamrock Chica posedlost jídlem, konkrétně pizzou, což je vlastnost sdílená mnoha Chica animatronics . Kvůli této posedlosti má také zlozvyk jíst z různých popelnic v Pizzaplexu. Glamrock Chicova posedlost jídlem se ukázala být natolik silná, že kdykoli je jídlo nablízku, stačí k tomu, aby upoutalo její pozornost a rozptýlilo ji.

Když Glamrock Chica není v agresivním stavu, zdá se, že se o své spoluhráče stará - přinejmenším Glamrock Freddy, protože okamžitě přispěchá na jeho stranu poté, co se zhroutil v úvodní cutscene. Navíc si ve svém zeleném pokoji schovává bowlingovou kouli od Bonnie Bowl možná jako památku na zesnulého Glamrocka Bonnieho, což ukazuje, že stejně jako Glamrock Freddy má výčitky z jeho smrti a upřímně mu chybí.